Charleston, capital de l'estat de Virgínia de l'Oest als Estats Units.
 Charleston (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Charleston (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Charleston (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Charleston (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Charleston (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.
 Charleston (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Charleston (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Charleston (Utah), població dels Estats Units a l'estat de Utah.
 Charleston (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.
 Charleston Park, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 North Charleston, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.